Агдал Сафинович Низаев (15 апреля 1937 года, село Аблаево Чекмагушевского района БАССР -  28.08.2018, село Аблаево, Чекмагушевский район, Башкортостан) - башкирский писатель и журналист.

Творчество 
Книги: «Бал кортлары-безнең дусларыбыз»(2006), «Ел мизгелләрендә бал кортлары белэн эшләү»(2007), «Бал бабай хикмәтләре»(2008), «Умартачы буласың килсә»(2012), «Туган як чишмәләре»(2007), с историческим уклоном:воспоминаниями, о годах работы в районной газете «Игенче», очеркакми о ветеранах Великой Отечественной войны, герое Чечни и сатирическими рассказами «Без кичергән кырыс заман»(2010). С любовью природе, лесу, лесным обитателям посвятив книгу своему другу-леснику Ринату Арсланову в 2012 году в ГУП РБ РИК «Чекмагушинформцентр» издаётся очередная его книга «Шомырт чәчкә атканда»(2012), произведения и биография включены в республиканские сборники «Акчарлак». Ко всем книгам в Чекмагушевской центральной библиотеке проводятся презентации. В последние годы творчество Агдаля Низаева было включено в сборники «Балкыш», лауреатов конкурса, а также в «Чакмагышым, сиңа кайнар сөю хисем».

Семейная жизнь 
В семейной жизни Агдал Сафинович был счастливым и примерным семьянином, с супругой Самигой Шайхиевной Фарухшиной, которая стояла на протяжении многих лет, на страже здоровья односельчан, посвятила себя стоматологии, прожили в браке рука об руку 46 лет, воспитали сына и дочь, а также сына Рамиля от первого брака Агдаля. У них 6 внуков. Внук Юлай продолжает дело дедушки, часто публикуется в печатных изданиях района и республики, является активным членом и заместителем руководителя районного литературно-творческого объединения «Чакмагыш чаткылары», в данное время студент  колледжа БГПУ имени М.Акмуллы.

Память 
Его сердце перестало биться 28 августа 2018 года 82 году жизни, похоронен в новом кладбище села Чекмагуш, но его творчество продолжает жить, его рассказами и стихами интересуется как старшее поколение, так и молодёжь чтит память о нём, в музее Аблаевской сельской библиотеки создан уголок посвящённый писателю-земляку, а к 70 летию Победы ВОВ в республиканской молодёжной газете «Өмет» опубликована статья внука Агдаля Сафиновича, Юлая Низаева «Язмыш көчлеләргә буйсына» о жизненном и творческом пути писателя и поэта, также в газете республиканского уровня "Кызыл таң"е "Әхтәмне дә, Әгъдәлне дә онытмыйлар".

Примечания

Ссылки 
 https://tulpar.rbsmi.ru/articles/sh-khes/Keshe-kit---iri-kala--gd-l-NIZAEV-431604/
 http://tatar-congress.org/yanalyklar/ufada-balkysh-respublika-edebi-konkursynynӊ-yomgaklau-tantanasy-ytte/
 https://apkrb.info/press-service/news-districts/chakmagyshym
 http://kazanutlary.ru/news/kalem-tibretucheler/mktp-ellarymny-sagynyp
 https://apkrb.info/press-service/news-districts/gdl-hmtsafa-uly-nizaev
 http://ktrb.ru/tat/news/obshestvo/9004.html
 http://chekmagush-cbs.ru/index.php?newsid=1610
 http://chekmagush-cbs.ru/index.php?newsid=4097
 http://chekmagush-cbs.ru/index.php?newsid=5003

Персоналии по алфавиту
Писатели России XX века